Большо́е Го́рькое о́зеро:

 Большое Горькое озеро — озеро в Египте.
 Большое Горькое озеро — другое название Чернокурьинского озера в Алтайском крае.
 Большое Горькое озеро — горько-солёное озеро в Казахстане, в Костанайской области, в Узункольском районе.

См. также 
 Малое Горькое озеро
 Горькое озеро